Saint-Thibault (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Thibault (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Thibault (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia